Mylonchulus är ett släkte av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Mylonchulus i familjen Mononchidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Mylonchulidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Mylonchulus